Pamban kan syfta på följande platser:

Indien 

 Pāmban Island, ö, Tamil Nadu, 
 Pāmban, ort, Tamil Nadu, Virudhunagar, 

Robotskapade Indienförgreningar